

Voci correlate
Scherma ai Giochi olimpici intermedi

Collegamenti esterni